Asjat Saitov – ex ciclista su strada russo
 Ernst Saitov – pittore russo
 Oleg Saitov – pugile russo
 Vladimir Saitov – storico russo